Зимние Всемирные военные игры 2010 — мульти-спортивное соревнование, организованное для спортсменов-военнослужащих, прошедшее 20 — 25 марта в Валле-д’Аоста, Италия. В соревнованиях приняло участие около 800 участников из 43 стран, разыгравших медали в 28 дисциплинах в шести различных видах спорта. Победителем игр стала сборная Италии.

Дисциплины 
 Биатлон на зимних Всемирных военных играх 2010
 Горнолыжный спорт на зимних Всемирных военных играх 2010
 Лыжные гонки на зимних Всемирных военных играх 2010
 Спортивное ориентирование на лыжах на зимних Всемирных военных играх 2010
 Спортивное скалолазание на зимних Всемирных военных играх 2010
 Шорт-трек на зимних Всемирных военных играх 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Всемирные военные игры
2010 год в спорте